Рендалл Джон Грегг (; 19 лютого 1956, м. Едмонтон, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за Університет Альберти (студентська ліга), «Кокудо» (Нісі-Токьо, Японія), «Едмонтон Ойлерс», «Ванкувер Канакс».

В чемпіонатах НХЛ — 474 матчі (41+152), у турнірах Кубка Стенлі — 137 матчів (13+38).

У складі національної збірної Канади учасник зимових Олімпійських ігор 1980 і 1988 (14 матчів, 2+3); учасник Кубка Канади 1984 (3 матчі, 0+1).

Дружина: Кеті Грегг (учасниця зимових Олімпійських ігор 1976, 1980). Донька: Джессіка Грегг (віце-чемпіонка Олімпіади 2010 року у Ванкувері). Син:  (учасник зимових Олімпійських ігор 2010, 2014).

Досягнення
 Володар Кубка Стенлі (1984, 1985, 1987, 1988, 1990)

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль на Eliteprospects 
 

Уродженці Едмонтона
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1980
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Випускники Альбертського університету